Aiptasia leiodactyla är en havsanemonart som beskrevs av Ferdinand Albin Pax 1910. Aiptasia leiodactyla ingår i släktet Aiptasia och familjen Aiptasiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsanemoner
leiodactyla